de Belgische minister van Openbare Werken (1837-1988)
 de Vlaamse minister van Openbare Werken (1988-heden)
 de Waalse minister van Openbare Werken (1992-heden)
 de Brusselse minister van Openbare Werken (1989-heden)
 de Surinaamse minister van Openbare Werken (1948-heden)